Angelica illyrica är en flockblommig växtart som beskrevs av K.Maly$a. Angelica illyrica ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
illyrica